

Droit
 Donation en droit belge
 Donation en droit français
 Donation en droit québécois
 Donation en droit suisse

Histoire
 La donation de Pépin, créant les États pontificaux.

Philosophie
 Le concept de Donation en philosophie

Politique
 La Donation royale, une institution publique autonome en Belgique.

Cinéma
 La Donation, un film de Bernard Émond en 2009,

Notes et références